Szentmihály (Sănmihaiu de Pădure), Alsóbölkényhez tartozó település Romániában, Maros megyében
 Szentmihály (Mihai Viteazu), település Romániában, Kolozs megyében
 Szentmihály (Liptovsky Michal), település Szlovákiában, a Liptószentmiklósi járásban
 Szeged-Szentmihály, (1992-ig Szentmihálytelek) Szeged városrésze (Csongrád megye)
 Szentmihály, Tiszavasvári része (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
 Szentmihály, Késmárk egykori része
 Szentmihály, 1570-ben Esztergom várának közelében lévő ma azonosítatlan falu

Településnevek részeként 
 Almásszentmihály
 Alsószentmihály
 Apátszentmihály (1920-ig: Pozsony vármegye; ma: Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás)
 Bárszentmihályfa – 1979-től Lenti városrésze
 Bégaszentmihály
 Bűdszentmihály – régebben Szentmihály – Tiszavasvári része (hajdan Szabolcs vármegye, ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
 Coborszentmihály, vagy Czomborszentmihály: Zombor korábbi neve
 Csíkszentmihály (1920-ig: Csík vármegye; ma: Románia, Hargita megye)
 Drávaszentmihály
 Felsőszentmihály
 Kerkaszentmihályfa – 1941-ben egyesült Bárhellyel Bárszentmihályfa néven – 1979-től Lenti városrésze
 Kisszentmihály
 Magyarszentmihály
 Mezőszentmihály
 Nádasszentmihály
 Nagyszentmihály (1920-ig: Vas vármegye; ma: Ausztria, Burgenland)
 Németszentmihály (ma: Románia, Temes megye)
 Pusztaszentmihály
 Rábaszentmihály (Győr-Moson-Sopron megye)
 Rákosszentmihály Budapest városrésze
 Sárszentmihály (Fejér megye)
 Székelyszentmihály (1920-ig: Udvarhely vármegye; ma: Románia, Hargita megye)
 Szentmihályfa (1920-ig: Pozsony vármegye; ma: Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás)
 Szentmihályfalva (1920-ig: Sáros vármegye; ma: Szlovákia, Eperjesi kerület, Kisszebeni járás)
 Szentmihálykörtvélyes (1920-ig: Máramaros vármegye; ma: Ukrajna, Kárpátalja, Técsői járás)
 Szentmihályúr (1920-ig: Nyitra vármegye; ma: Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás)
 Turócszentmihály
 Vasszentmihály
 Végszentmihály
 Zalaszentmihály
 Zalaszentmihályfa, 1949-ben Böde és Hottó között felosztott egykori község

Puszták
Szentmihálypuszta, Kisigmánd része